Il tabellone singolare del Singapore Challenger 1997, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1997, è stato vinto dal russo Andrej Česnokov (tds n. 3). In finale ha sconfitto il belga Johan Van Herck (tds n. 6) con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie

  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Juan Albert Viloca (semifinali)
  Andrej Česnokov (campione)
  Michael Joyce (quarti di finale)

  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
  Johan Van Herck (finale)
  Gilbert Schaller (quarti di finale)
  Filip Dewulf (quarti di finale)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Mark Quinney (secondo turno)
  Thomas Shimada (primo turno)
  Claudio Pistolesi (primo turno)
  Chad Clark (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Sven Koehler (primo turno)
  Leander Paes (primo turno)
  Chee-Yen Chen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Singapore Challenger 1997